Клаус Янсон (; род. 23 января 1952, Кобург) — американский художник комиксов немецкого происхождения, работавший в Marvel и DC.

Ранние годы 
Янсон родился в Кобурге в ФРГ. В 1957 году он вместе с семьёй эмигрировал в США, поселившись в Коннектикуте, где жил в Бриджпорте с 1957 по 1972 год. В юности Клаус заинтересовался персонажем Сорвиголовой, хотя тот не пользовался популярностью среди друзей Янсона.

Карьера

Награды 
 Golden Apple Award в категории «Best Artist»; Anglo-Saxon Comics Festival
 Inkwell Awards — The Joe Sinnott Hall of Fame Award (2010)
 Inkpot Award (2012)
 Inkwell Awards в категории «Favorite Inker» (2013)
 Inkwell Awards Guest of Honor 2015 Awards Ceremony
 Harvey Award в категории «Best Inker»:
 В 2010 году за The Amazing Spider-Man
 В 2013 году за Captain America
 В 2016 году за The Dark Knight III: The Master Race

Работы

Image 
 Sacred Creatures #1-8 (2018)

Atlas/Seaboard Comics 
 Wulf the Barbarian #1-2 (1975)

DC Comics 

 9-11 — The World’s Finest Comic Book Writers & Artists Tell Stories to Remember Volume 2 (2002)
 Action Comics #447, 800 (1975, 2003)
 The Adventures of Superman #458, 526, 539 (1989—1996)
 Atari Force #14 (1985)
 Batgirl #30 (2002)
 Batman #343-345, 348, 553—554, 80-Page Giant #1 (1982—1998)
 The Batman Adventures Annual #1 (1994)
 Batman Black and White #3 (1996)
 The Batman Chronicles #12 (1998)
 Batman: Death and the Maidens #1-9 (2003—2004)
 Batman: Gordon of Gotham #1-4 (1998)
 Batman: Gordon’s Law #1-4 (1996)
 Batman: Legends of the Dark Knight #6-10 (1990)
 Batman: Shadow of the Bat #55 (1996)
 Batman-Spawn: War Devil #1 (1994)
 Batman: The 10-Cent Adventure #1 (2002)
 Batman: The Dark Knight Returns #1-4 (1986)
 Batman 3-D Graphic Novel #1 (1990, one page)
 Batman: Toyman #1 (1998)
 Big Book of Little Criminals (1996)
 Convergence Batman and Robin #1-2 (2015)
 Dark Days: The Casting #1 (2017)
 Dark Days: The Forge #1 (2017)
 The Dark Knight III: The Master Race #1-9 (2016—2017)
 DC Challenge #4 (1986)
 DC Comics Presents #82 (1985)
 DC Science Fiction Graphic Novel #3 (1985)
 DCU Holiday Bash III (1999)
 Detective Comics (Batman) #510, 512, 528, 547, 553—554, 568, 681, 685—686, 720—721, 783, Annual #1, 10; (Hawkman) #446; (Green Arrow) #549-550 (1975—2003)
 Firestorm #1 (1978)
 Green Arrow #123, 137 (1997—1998)
 Heroes Against Hunger #1 (1986)
 Jemm, Son of Saturn #1-5, 7 (1984—1985)
 JLA: Classified #16-18 (2006)
 Justice League Dark Annual #2 (2014)
 Just Imagine Stan Lee With Scott McDaniel Creating Aquaman (2002)
 The Kamandi Challenge #7 (2017)
 Legends of the DC Universe #20-21, 28-29, 37-38, 80-Page Giant #2 (1999—2001)
 Legion Worlds #5 (2001)
 Lobo: A Contract On Gawd #1 (1994)
 New Challengers #1-3 (2018)
 Orion #18 (2001)
 Secret Origins vol. 2 #33 (1988)
 Showcase '93 #7-8 (1993)
 Silverblade #1 (1987)
 Spectre vol. 3 #53 (1997)
 Strange Adventures vol. 2 #2 (1999)
 Superman #400 (1984)
 Superman vol. 3 #32-38, 40-41, 44 (2014—2015)
 Superman Forever #1 (1998)
 Superman Lex 2000 #1 (2001)
 Superman: The Man of Steel #41 (1995)
 Tangent Comics/The Batman #1 (1998)
 Who’s Who in Star Trek #2 (1987)
 Who's Who in the DC Universe Update 1993 #1 (1992)
 Who’s Who: The Definitive Directory of the DC Universe #2, 5, 7 (1985)
 World's Finest Comics #300 (1984)

Marvel Comics 

 Amazing Adventures #25 (1974)
 The Amazing Spider-Man #209, 244, 250—251, 546, 568—573, 600, 663—664, 674—675, 680—681, 688—691, Annual #15, Annual 2000 (1980—2012)
 Astonishing Tales #31, 33-35 (1974—1976)
 The Avengers #172-173, 182—184, 382, Annual #15 (1978—1995)
 The Avengers vol. 4 #1-12, 14, 16-17 (2010—2011)
 Avengers: The Ultron Imperative #1 (2001)
 Battlestar Galactica #4-9, 11-15, 17-23 (1979—1981)
 Bizarre Adventures #27 (1981)
 Black Panther vol. 2 #36 (2001)
 Black Panther vol. 3 #1-6, 10-18 (2005—2006)
 Blood and Glory: Punisher/Captain America #1-3 (1992)
 Captain Marvel #33, 37-39 (1974—1975)
 Creatures on the Loose #33 (1975)
 Daredevil #124-132, 140, 147—152, 156—161, 163—197, 234, 500, Annual #5 (1975—1986, 2009)
 Daredevil vol. 2 #50 (2003)
 Daredevil: End of Days #1-7 (2012—2013)
 Defenders #13, 15, 19, 35-47, 51, 55-56, 58, Giant-Size #2, Annual #1 (1974—1978)
 Defenders vol. 2 #1-3 (2001)
 Doctor Strange vol. 2 #6 (1975)
 Elektra Saga #1-4 (1984)
 Fall of the Hulks: Gamma #1 (2010)
 Fantastic Four #296 (1986)
 Fantastic Four Roast #1 (1982)
 Further Adventures of Cyclops and Phoenix #1-2 (1996)
 Gambit #1-4 (1993—1994)
 Gambit vol. 2 #1-4 (1997)
 Ghost Rider, Wolverine, Punisher: Hearts of Darkness #1 (1991)
 Heroes for Hope #1 (1985, two pages)
 Howard the Duck #14-21, 25-27 (1977—1978)
 Howard the Duck (чёрно-белый журнал) #1-2, 4 (1979—1980)
 The Hulk #17-18 (1979)
 Hulk Smash #1-2 (2001)
 The Incredible Hulk #227 (1978)
 Jungle Action #6-12 (1973—1974)
 Kingpin #1-7 (2003—2004)
 Kull the Conqueror #3, 5-6 (1983—1984)
 Logan's Run #1-5, 7 (1977)
 Man-Thing #12 (1974)
 Marc Spector: Moon Knight #42 (1992)
 Marvel Age Annual #4 (1988)
 Marvel Comics Presents #1-10, 165 (1988—1994)
 Marvel Double-Shot #4 (2003)
 Marvel Holiday Special #1 (1992)
 Marvel Knights #1-6 (2000)
 Marvel Premiere #31 (1976)
 Marvel Preview #13 (1978)
 Marvel Spotlight #33 (1977)
 Marvel Super Special #3-4, 15, 18 (1978—1981)
 Marvel Treasury Edition #12 (1977)
 Marvel Two-in-One #10 (1975)
 Master of Kung Fu #23 (1974)
 Midnight Sons Unlimited #1 (1993)
 The Mighty Avengers #15 (2008)
 Monsters Unleashed #3 (1973)
 Moon Knight #4-7 (1981)
 Nova #25 (1979)
 Power Man #39 (1977)
 The Punisher vol. 2 #1-5 (1987—1988)
 The Punisher War Journal #11 (1989)
 The Punisher War Zone #1-7 (1992)
 Savage Sword of Conan #48 (1980)
 The Sensational Spider-Man #0, 1-6 (1996)
 Silver Surfer Annual '97 #1 (1997)
 Spider-Man #26, 38-40, 49 (1992—1994)
 Spider-Man Unlimited vol. 2 #15 (2006)
 Spider-Man: The Lost Years #1-3 (1995)
 St. George #1-6 (1988—1989)
 Star Trek #4-7, 10 (1980—1981)
 Star Wars Annual #3 (1983)
 Supernatural Thrillers #12 (1975)
 Supreme Power: Hyperion #1-5 (2005—2006)
 Tales of the Marvel Universe #1 (1997)
 Tarzan #14-19 (1978)
 Terminator 2: Judgment Day #1 (1991)
 Thor #240, Annual #6 (1975—1977)
 Thor vol. 2 #1-8, 10-13, 15-17, 19-22, 26-27, Annual 1999 (1998—2000)
 The Tomb of Dracula vol. 2 #4 (1980)
 Unknown Worlds of Science Fiction #3 (1975)
 Vampire Tales #2-3 (1973—1974)
 What If…? #3, 28 (1977—1981)
 What If…? vol. 2 #100 (1997)
 Wolverine vol. 2 #2, 17-22 (1988—1990)
 Wolverine vol. 3 #20-31 (2004—2005)
 World War Hulk #1-5 (2007—2008)
 X-Men Chronicles #1 (1995)
 X-Men: Legacy'' #208 (2008)

Примечания 

Художники США XX века
Художники США XXI века